Сеймчан - топонім Магаданської області від евенкського хеймчан («яма», «вир»).

 Сеймчан - селище міського типу в Магаданській області.
 Сеймчан - річка, притока Колими.
 Сеймчан - залізний метеорит вагою 323000 грам.
 Сеймчан - річка, притока Кілгичану.
  Сеймчан - річка, притока Сакинджі.
 Сеймчан - аеропорт в однойменному селищі Магаданської області.